Hielo puede referirse a:
Hielo, agua sólida cristalizada;
Hielo, un personaje ficticio de los cómics de DC;
Hielo, una canción del cantante de reguetón boricua Daddy Yankee